EV, eV, eller ev kan avse:

 eV – en energienhet, se elektronvolt
 EV – en skala inom fotografi, se Exponeringsvärde
 EV – IATA-kod för Atlantic Southeast Airlines
 EV1 – en elbil från General Motors under 1990-talet
 Sällskapet E.V. – Södra Latins litterära förening, grundad 1876.